CZ o Cz puede significar:

 El código ISO 3166-1 correspondiente a la República Checa;
 Česká zbrojovka.

Siglas
O también puede ser
La Pistola CZ utilizada (comúnmente) de 9mm